Цесисский район () — бывший административный район в центральной части Латвии в области Видземе. Граничил с Лимбажским, Валмиерским, Валкским, Гулбенским, Мадонским, Огрским и Рижским районами Латвии.

История 
7 декабря 1956 года к Цесисскому району была присоединена часть территории упразднённого Гауенского района, а 11 ноября 1959 года — части территорий упразднённых Смилтенского и Эргльского районов.

Численность населения и национальный состав по переписи 2000 года 
Численность населения Цесисский района по состоянию на 1 апреля 2000 года — 60 620 человек, плотность — 20,39 человек на км2.

Религиозный состав населения 
В подавляющем большинстве население Цесисского района исповедует лютеранство. Проживающие в районе русские придерживаются православия, татары исповедуют ислам.

Уроженцы 
 Кнориньш, Вильгельм Георгиевич — руководитель коллектива авторов-составителей «Краткого курса истории ВКП(б)»;
 Круминьш, Янис — баскетболист, трёхкратный чемпион Европы и трёхкратный вице-чемпион Олимпийских игр.

Примечания

Ссылки 
Latvijas 2000. gada tautas skaitísanas rezultáti.CSB, 2002 ISBN 9984-06-143-4

Районы Латвии